Kim Yong-il – calciatore nordcoreano
 Kim Yong-il – diplomatico nordcoreano
 Kim Yong-il – politico nordcoreano